CIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canouan Island (Saint Vincent e Grenadine)